Himmerland – regione geografica della Danimarca, costituita dalla parte più settentrionale della penisola dello Jutland
 Himmerland – film del 2008 (regia di James Barclay)
 Himmerland – gruppo musicale folk danese formatosi nel 2010
 Himmerland Rundt – corsa in linea maschile di ciclismo su strada che si svolge nell'Himmerland